Murciano peut désigner :
 le nom espagnol du murcien, dialecte castillan ;
 Enrique Murciano (né en 1973), acteur américain.